Vincent Rüfli (Carouge, 22 januari 1988) is een Zwitsers voetballer die speelt als verdediger voor de Zwitserse ploeg FC St. Gallen.

Carrière
Rüfli speelde in de jeugd van Étoile Carouge FC, bij deze ploeg maakte hij ook zijn profdebuut. In 2008 tekende hij een contract bij Servette waarbij hij vijf seizoenen zou spelen. Hierna vertrok hij naar FC Sion voor drie seizoenen en veroverde in 2015 de beker, in 2016 stapte hij over naar het Franse Dijon FCO en in 2018 naar Paris FC. In 2019 tekende hij terug bij een Zwitserse ploeg namelijk FC St. Gallen.

In 2011 maakte Rüfli zijn debuut voor Zwitserland, het zou bij deze ene wedstrijd blijven.

Statistieken

Erelijst
 FC Sion
 Zwitserse voetbalbeker: 2015

Zwitsers voetballer